Santiaguensi – abitanti di Santiago (Brasile)
Santiaguensi – abitanti di Santiago do Cacém
Santiaguensi – abitanti di Santiago do Sul